Răstolț:
 Răstolț, Sălaj (maghiară: Nagyrajtolc), un sat în comuna Buciumi, județul Sălaj, Transilvania , România
 Biserica de lemn din Răstolț
 Râul Răstolț, un râu din România

Toponime românești